Меса дел Триго има више значења:

 Меса дел Триго (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Триго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику